Die Liste der Fahnenträger der kanadischen Mannschaften bei Olympischen Spielen listet chronologisch alle Fahnenträger kanadischer Mannschaften bei den Eröffnungsfeiern Olympischer Spiele auf.

Liste der Fahnenträger 

Anmerkung: (EF) = Eröffnungsfeier, (AF) = Abschlussfeier

Statistik

Siehe auch 

 Olympische Geschichte Kanadas

Einzelnachweise 

Kanada
Fahnentrager